Сванідзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії 
 Сванідзе Аделаїда Анатоліївна (* 1929) — радянський та російський історик, доктор історичних наук (1982), професор (1992).
 Сванідзе Гіві Гедеонович (1921–1999) — гідролог, член-кореспондент АН Грузії, член-кореспондент РАН.
 Сванідзе Іван Олександрович (1927–1987) — радянський африканіст, доктор економічних наук. Син Альоші Сванідзе, третій чоловік Світлани Аллілуєвої.
 Сванідзе Катерина Семенівна (Като; 1885–1907) — перша дружина Йосипа Сталіна, мати його сина Якова, сестра Альоші Сванідзе.
 Сванідзе Микола Карлович (* 1955) — російський історик, тележурналіст, політичний оглядач.
 Сванідзе Микола Самсонович (1895–1937) — радянський державний та партійний діяч.
 Сванідзе Олександр Семенович (Альоша; 1886–1941) — державний діяч, брат Като Сванідзе.
 Сванідзе Прокіп Миколайович (1914-?) — бригадир тютюнницької бригади, двічі Герой Соціалістичної Праці.

Джерела 
 Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период 
Грузинські прізвища